Емілі Луа була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Нурія Льягостера Вівес.

Нурія Льягостера Вівес виграла титул, у фіналі перемігши Чжен Цзє з рахунком 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2005